Каллиано (провинция Асти) — коммуна в Италии.
 Каллиано (провинция Тренто) — коммуна в Италии.